Тредэвэй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тредэвэй, Гарри (род. 1984) — английский актёр. 
 Тредэвэй, Люк (род. 1984) — английский театральный, телевизионный и киноактёр.